Спортивная столица Европы — это награда ACES (Ассоциация спортивная столица Европы), вручаемая с 2001 года, на один год. ACES является частной компанией и не имеет никакого отношения к Европейскому союзу.

Список спортивных столиц Европы по годам 
Ниже представлены города которые были спортивной столицей Европы:

См. также 
 Культурная столица Европы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спорт в Европе
Списки городов